L'ATP Tour 250 (precedentemente noto come ATP World Tour 250 Series) è una serie di tornei di tennis organizzata dall'ATP a partire dal 2009 in sostituzione del circuito ATP International Series.

Dal 2015 i tornei di Halle, Londra e Vienna vengono riclassificati come tornei ATP 500. La stagione 2020 ha subito diverse cancellazioni a causa della pandemia di COVID-19. Per lo stesso motivo anche la stagione 2021 ha subito cancellazioni o spostamenti.

Cronologia dei nomi 
 Dal 1990 al 1999
ATP World Series

 Dal 2000 al 2008
 ATP International Series

 Dal 2009 al 2018
 ATP World Tour 250

 Dal 2019
 ATP Tour 250

Punti ATP

Tornei 
Elenco dei tornei che sono stati almeno una stagione ATP 250

*Come ATP 250
%Fino al 2017 giocato a Chennai
%%Fino al 2015 giocato a Casablanca
^Fino al 2009 giocato a Indianapolis
^^Fino al 2010 giocato a New Haven
^^^Fino al 2009 giocato a Lione

Risultati

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vittorie 
I numeri si riferiscono solo alla categoria ATP 250, i dati si riferiscono alle vittorie dal 2009 senza considerare le vittorie precedenti alla riforma dei tornei.

Singolare 
156 tennisti diversi hanno vinto almeno un titolo ATP 250 (dal 2009) in singolare, ultimo aggiornamento 5 marzo 2023 (Santiago).

In grassetto i giocatori ancora in attività.

Doppio 
267 tennisti diversi hanno vinto almeno un titolo ATP 250 (dal 2009) e 35 tennisti diversi ne hanno vinti almeno dieci in doppio, ultimo aggiornamento 5 marzo 2023 (Santiago).

In grassetto i giocatori ancora in attività.

Vincitori dei vari tornei 
Il numero delle vittorie tra parentesi indica solo i tornei vinti dal 2009 ad oggi.

Singolare 
 Aggiornato al 5 marzo 2023 (Santiago).

Doppio 
 Aggiornato al 5 marzo 2023 (Santiago).

Note

Collegamenti esterni 
 ATP - Association of Tennis Professionals
 Grande Slam
 ATP Tour Masters 1000
 ATP Tour 500
 ATP Challenger Tour
 ITF World Tennis Tour

ATP World Tour 250 series